Баро́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Барони, Джанмарио (1910—1950) — итальянский хоккеист.
 Барони, Кристиан (род. 1983) — бразильский футболист;
 Барони, Марко (род. 1983) — итальянский музыкант.
 Барони, Марко (род. 1963) — итальянский футболист и тренер.
 Барони, Массимо Энрико (род. 1973) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Барони, Фил (род. 1976) — американский боец ММА.
 Барони, Элеонора (также известная как Адрианелла; 1611—1670) — итальянская певица-сопрано, исполнительница на теорбе, лютне и виоле, член Академия дельи Умористи.